Le Championnat de squash du British Open masculin 1996 est l'édition 1996 du British Open qui se déroule à Cardiff du  au 7 avril 1996.
Jansher Khan remporte son  British Open consécutif en battant Rodney Eyles en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open féminin 1996
 British Open

masculin 1996
Compétition de squash à Cardiff
British Open masculin
Sport au pays de Galles en 1996
Sport en avril 1996